Star Wars Episode II: The New Droid Army — видеоигра в жанре экшен, созданная компанией «Helixe» и выпущенная компанией «THQ» эксклюзивно для портативной игровой консоли Game Boy Advance в 2002 году. В игре показаны моменты с Энакином Скайуокером до его падения на тёмную сторону и окончательного перевоплощения в Дарта Вейдера.

Сюжет 
События в игре происходят после Star Wars Episode II: Attack of the Clones. Согласно сюжету игры, Энакин узнаёт о новом виде дроидов, неуязвимых для светового меча и пытается предотвратить их распространение.

См. также 
 Список видеоигр по «Звёздным войнам»

Ссылки 
 Star Wars Episode II: The New Droid Army на Gameland
 Star Wars Episode II: The New Droid Army на GameFAQs

The New Droid Army
Игры для Game Boy Advance
Компьютерные игры, изданные THQ